ISO 3166 är en av flera internationella standarder för landskoder, korta bokstavskombinationer, som används för att beteckna länder i till exempel domännamn på Internet, framför allt toppdomäner. Standarden har slagits fast av Internationella standardiseringsorganisationen (ISO).

Förväxlingsrisker
Förväxla inte landskoder med språkkoder, ej heller med landskoder under olympiska spel, landskoder för motorfordon eller beskickningskod på svenska diplomatregistreringsskyltar.

Landskoder definierar nationer (jurisdiktioner). Behandlas nedan.
Språkkoder definierar det som talas inom olika etniska grupper. Inom ett och samma land (nation) kan det finnas flera språk (officiellt erkända eller enbart faktiska). Lika ofta kan gränserna för ett visst språkområde skära tvärs över nationsgränser. Somliga språk kan talas av många människor utan att egentligen kunna sägas höra hemma inom något visst geografiskt område alls. Exempel på sådana språk är jiddish och romani. Länkar till vidare information i avdelning "Se även" nedan.
Registreringsbeteckningar anger nationalitet i register för internationell samfärdsel, exempelvis motorfordon, luftfarkoster, fartyg, radiostationer. Länkar till vidare information i avdelning "Se även" nedan.

I vissa fall uppstår politiska problem, när någon skall "visa flagg". Detta kan exempelvis inträffa i internationella idrottssammanhang med deltagare från länder som inte är officiellt erkända av FN eller omstridda områden, som flera länder gör anspråk på. Ett exempel av detta slag är Falklandsöarna, som Storbritannien gör anspråk på, samtidigt som Argentina har anspråk på Islas Malvinas, som är samma geografiska område. Då brukar man få ta till diverse temporära nödlösningar.

Standardens utveckling
Standarden uppdateras kontinuerligt för att ta hänsyn till de förändringar bland världens länder som hela tiden sker.

ISO 3166 är uppdelad i tre delar,
 ISO 3166-1 som definierar koder för varje land.
 ISO 3166-1 alpha-2, 2-bokstavskoder,
 ISO 3166-1 alpha-3, 3-bokstavskoder
Om staten anses vara en självständig stat eller ej
 3-siffrorskoder
 ISO 3166-2 som definierar koder för administrativa indelningar av länder som till exempel regioner, län eller delstater.
 ISO 3166-3 som definierar koder i ISO 3166-1 som inte längre är aktuella, på grund av att länder gått ihop, delats upp eller helt ändrat sitt namn.

ISO 3166-1-koder

Se även 
 Fartygs nationsbeteckningar
 Luftfarkosters nationsbeteckningar
 ISO 639: språkkoder

Referenser

Externa länkar
ISO 3166 Maintenance Agency
Lista över engelska landsnamn och dess koder i formatet ISO 3166-1-alpha-2

Nationalitetsbeteckningar
ISO 3166